И́йво (И́иво) Хе́нрик Ни́сканен (; ) — финский лыжник, трёхкратный олимпийский чемпион: в командном спринте (2014), в лыжных гонках на 50 км (2018) и 15 км в классическом стиле (2022). Чемпион мира 2017 года в гонке на 15 км. 

Брат лыжницы Кертту Нисканен.

Карьера 

На зимних Олимпийских играх в Сочи победил в командном спринте классическим стилем (вместе с Сами Яухоярви). На церемонии закрытия Олимпийских игр в Сочи был знаменосцем сборной Финляндии.

13 января 2015 года в Хельсинки на ежегодном мероприятии Suomen Urheilugaala вместе с Сами Яухоярви объявлен спортсменом 2014 года.

В феврале 2017 года на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти завоевал бронзовую медаль в командном спринте, а 1 марта завоевал золотую медаль в гонке на 15 км с раздельного старта классическим стилем, показав лучшее время в 36:44,0.

18 января 2018 года объявлен спортсменом 2017 года в связи с золотой медалью в индивидуальной гонке на 15 км на Чемпионате мира по лыжным видам спорта в Лахти. На этих же соревнованиях он заработал бронзу в командном спринте с Сами Яухоярви.

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее 24 февраля 2018 года Нисканен победил в лыжных гонках на 50 км классическим стилем, завоевав на этой Олимпиаде первую (и, как позже оказалось, единственную) золотую медаль среди финских спортсменов. В январе 2019 году уже в третий раз в своей карьеры был избран Спортсменом года в Финляндии.

На зимних Олимпийских играх в Пекине 6 февраля в Национальном лыжном центре в Чжанцзякоу мужчины бежали скиатлон, 15 км классикой и 15 км вольным стилем. Уже через 2,5 км после старта его главный конкурент Большунов упал на спуске. Нисканен убежал в отрыв, но его быстро догнал Большунов и на финиш первого этапа приехали вместе. Переобувку он завершил на секунду быстрее соперника. 

Вскоре Большунов уже скинул преследователя — Нисканен проигрывал 13,5 секунд. Через несколько километров Ииво уступил 2-е место российскому лыжнику Денису Спицову. Но двум норвежцам не дал возможности его обогнать и финишировал третьим, выиграв свою третью медаль Олимпиад.

Результаты

Олимпийские игры

Чемпионаты мира по лыжным видам спорта

Примечания 

Лыжники Финляндии
Олимпийские чемпионы по лыжным гонкам
Олимпийские чемпионы от Финляндии
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2014 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2018 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2022 года
Серебряные призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2022 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2014 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2018 года
Лыжники на зимних Олимпийских играх 2022 года
Чемпионы мира по лыжным гонкам
Спортсмены года Финляндии